One Call Away – singolo di Chingy del 2004
One Call Away – singolo di Charlie Puth del 2015